Нойштедтель () — различные значения:

 Нойштедтель — район города Шнеберг.
 Нойштедтель — деревня в коммуне Паншвиц-Кукау района Баутцен, земля Саксония.
 Нойштедтель — немецкое наименование польского города Нове-Мястечко.

См. также 
 Нойштедтер